Гадсден има више значења:
 Округ Гадсден (Флорида)
 Гадсден (Јужна Каролина)
 Гадсден (Аризона)
 Гадсден (Алабама)
 Гадсден (Тенеси)